Intensive Care – szósty album studyjny Robbie’ego Williamsa, wydany 24 października 2005 roku nakładem wytwórni płytowych Chrysalis Records oraz EMI Music Poland. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo został utwór „Tripping”.

Album dotarł do 1. miejsca na liście albumów UK Albums Chart.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 „Ghosts” – 3:42
 „Tripping” – 4:37
 „Make Me Pure” – 4:33
 „Spread Your Wings” – 3:50
 „Advertising Space” – 4:39
 „Please Don’t Die” – 4:48
 „Your Gay Friend” – 3:22
 „Sin Sin Sin” – 4:10
 „Random Acts of Kindness” – 4:15
 „The Trouble with Me” – 4:21
 „A Place to Crash” – 4:34
 „King of Bloke & Bird” – 6:13

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Robbie’ego Williamsa